Крило:

 Крило — парно розташована частина тіла, призначена для літання:
 прикріплена до тулуба у птахів, дивіться крило птахів
 прикріплена до тулуба літальна перетинка у літаючих ссавців та плазунів
 прикріплена до панцира в літаючих комах, дивіться крило комах
 у міфології орган для польоту людиноподібних істот (наприклад, ангелів)

 крило в техніці — несиметрично обтічний профіль для створення підйомної сили перпендикулярно до вектора руху об'єкта
 дивися крило літака
 дивися крило (автомобіль)
 дивися крило човна

 крило — бічна частина об'єкта або спектр групи
 крило - бічна частина будівлі, споруди, якоїсь площини тощо
 крило партії

 крило — елемент обладунків
 великий плоский напівгнучкий-напівжорсткий ламінарний наручний-щит у корінних жителів Сибіру і Аляски, у формі трапеції вузький біля кисті й широкий біля спини, і прикриваючий окрім руки так само частину спини і шию з потилицею.
 елемент обладунків Крилатих Польських Гусарів і Турецької Кавалерії з пір'я, прикріпленого до зігнутої металевої трубки
 бічні відростки кінського нагрудника у формі крил (зустрічаються не на всіх нагрудниках), іноді декоративні, іноді частково прикриваючі ноги вершника спереду
 крило в парашутному спорті — тип парашутів.
 крило в підводному плаванні — тип компенсаторів плавучості.

У військовій справі:
 крило (ВПС) () — основний тактичний підрозділ у військовій авіації деяких держав, здатний самостійно вирішувати бойові завдання.